Gråsten (in tedesco Gravenstein), fino al 1º gennaio 2007 è stato un comune danese situato nella contea dello Jutland meridionale.

Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato soppresso e accorpato ai comuni di Augustenborg, Broager, Nordborg, Sydals e Sundeved per dare luogo al riformato comune di Sønderborg compreso nella regione dello Syddanmark.

Voci correlate
Palazzo di Gråsten

Altri progetti 

Comuni della Danimarca soppressi
Sønderborg